

Anno 
 1914 – (MCMXIV in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1914 a.C.

Matematica 
 1914 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1914 Hartbeespoortdam – asteroide della fascia principale del sistema solare